Penhall ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Penhall (* 1957), US-amerikanischer Speedwayfahrer und Filmschauspieler
 Darren Penhall (* 1972), englischer Dartspieler